Anne Mattila – cantante finlandese
 Anneli Mattila – cantante finlandese
 Karita Mattila – soprano finlandese
 Niko Mattila – cestista finlandese
 Sakari Mattila – calciatore finlandese
 Ville Mattila – fondista e sciatore di pattuglia militare finlandese